Новая Зеландия на зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане была представлена тремя спортсменами (Адам Халл, Корей Петерс и Карл Мерфи) в соревнованиях по горнолыжному спорту и сноуборду.

Медали

Состав и результаты соревнований

Горнолыжный спорт

Мужчины

Сноуборд

Мужчины

Ссылки 
Новая Зеландия на сайте зимних Паралимпийских играх 2018 года

Страны на зимних Паралимпийских играх 2018 года